Abdou Jammeh – calciatore gambiano
 Adama Jammeh – velocista gambiano
 Adama Jammeh – calciatore gambiano
 Haruna Jammeh – calciatore gambiano
 Yahya Jammeh – politico e militare gambiano